Imhotep, vizir et architecte du roi Djéser () ;
 Imhotep, roi de la  ;
 Imhotep, vizir du roi  () ;
 Imhotep, région de la  comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko ;
 Imhotep, membre du groupe de rap français IAM ;
 Imhotep, personnage de plusieurs films fantastiques.
 Imhotep, expression dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre